Stancomb-Wills ist der Familienname von:
 Janet Stancomb-Wills (1854–1932), britische Philanthropin

Sonstiges:
 Stancomb-Wills-Gletscher, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Stancomb Cove, Bucht von Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis